

Toponymes

Moose Lake (Manitoba)
 Cinq réserves indiennes de la Nation crie de Mosakahiken : Moose Lake 31A, Moose Lake 31C, Moose Lake 31D, Moose Lake 31G et Moose Lake 31J

Moose Lake (Minnesota)
 Canton de Moose Lake